Juan José López puede referirse a:

 Juan José López de Sedano (1729-1801), escritor español;
 Juan José López Ibor (1908-1991), psiquiatra español;
 Juan José López (1950-), exfutbolista y actual entrenador argentino.

en:Juan José López (disambiguation)
fr:Juan José Lopez